Truly Blessed — дебютний студійний альбом американського репера SD, виданий iHipHop Distribution 18 листопада 2014 р. 10 жовтня оприлюднили обкладинку й треклист. 

Лейбл зробив платівку приступною для онлайн-прослуховування за день до релізу, завантаживши її на SoundCloud. Альбом посів 88-му сходинку американського чарту iTunes.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2014
Хіп-хоп альбоми
Дебютні альбоми 2014